Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2008 (жінки) — 11-й чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який проходив у КНР з 4 по 12 квітня 2008 року. Матчі відбувалися у місті Харбін.

Топ-дивізіон

Попередній раунд 
Група А

Група В

Група С

Кваліфікація 
Група D

Група E

Група F

Фінал 
Матч за 1 місце  —  4:3
Матч за 3 місце  —  4:1

Бомбардири 
Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 

Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Ноора Рятю
 Найкращий захисник:  Анджела Руджеро 
 Найкращий нападник:  Наталі Дарвіц
 MVP:  Ноора Рятю
Найкращі гравці, обрані ЗМІ
 Найкращий воротар:  Ноора Рятю
 Найкращі захисники:  Джулі Чу —  Емма Лааксонен
 Найкращі нападники:  Джейна Геффорд —  Гейлі Вікенгайзер —  Наталі Дарвіц

Підсумкова таблиця

Дивізіон І 
Матчі проходили з 10 березня по 16 березня у Вентспілсі, Латвія.

Дивізіон ІІ 
Матчі проходили з 25 березня по 30 березня у Фінляндії.

Дивізіон ІІІ 
Матчі проходили з 6 квітня по 12 квітня у Мішкольці, Угорщина.

Дивізіон IV 
Матчі проходили з 23 березня по 29 березня у Меркуря-Чук, Румунія.

Посилання 
 Чемпіонат світу на whockey.com  
 Чемпіонат світу на passionhockey.com   
 Статистика на сайті iihf  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
2008 у хокеї з шайбою
Спорт у Харбіні